Shelley House bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Shelley House (Connecticut), ID-Nr. 89000017
 Shelley House (Missouri), ID-Nr. 88000437